Майдан (, ) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 292 жителей (по переписи 1991 года — 387 жителей).

Демография 
В селе Майдан в 2002 году проживало 238 совершеннолетних жителей, средний возраст 45,1 лет (41,8 года у мужчин и 47,9 года у женщин). В селе есть 115 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,45.

Село главным образом населено венграми, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины